Minga steht für:

 Mingə, ein Dorf im Rayon Ismailli, Aserbaidschan
 Minka, eine traditionelle Form von Gemeinschaftsarbeit in den Anden
 die Stadt München im lokalen bairischen Dialekt
 Minga, eine Figur in der Fernsehsendung The Gumby Show
 Minga (auch Minka oder Mingako), Form des indigenen Gemeinschaffens in Chiloé

Minga ist der Familienname folgender Personen:

 Arben Minga (1959–2007), albanischer Fußballspieler
 Edson Minga (* 1979), kongolesischer Fußballspieler